Blatets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Блатец) :
Blatets, village bulgare de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Blatets, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven ;
en macédonien (le nom étant écrit Блатец) :
Blatets, village macédonien de la municipalité de Vinitsa.